Příjmení Harron nosí více osob:

 Robert Harron (1893–1920) – americký herec
 John Harron (1903–1939) – americký herec
 Don Harron (* 1924) – kanadský komik
 Maurice Harron (* 1946) – severoirský sochař
 Mary Harron (* 1953) – kanadská režisérka